La WIMZ-FM-Tower est une structure de 534 mètres de hauteur située à Knoxville au Tennessee aux États-Unis et qui fut en 1963 la plus haute structure du monde.

Tour autoportante